Karvan bezeichnet
 den persischen Begriff für Karawane
 FK Karvan Yevlax, aserbaidschanischer Fußballverein 

Karwan ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Karvan (* 1972), australische Schauspielerin

 Siehe auch
 Karwan